Guidry ist der Familienname von:

 Carlette Guidry (* 1968), US-amerikanische Sprinterin
 Robert Charles Guidry (1938–2010), amerikanischer Komponist und Sänger, bekannt als Bobby Charles
 Ron Guidry (* 1950), amerikanischer Baseballspieler